Єжи Рожицький (1909—1942) — польський учений, математик і криптограф, який спільно з Маріаном Реєвським і Генріхом Зигальським в січні 1933 року розгадав механізм машини «Енігма».
 Рожицький Леонтій (? — ?) — живописець XVII століття.